Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, een historische Nederlandse instantie
 Opta Sports, een Brits sportstatistiekenbureau